Libbiano (Peccioli), een dorp in de gemeente Peccioli in Italië
Libbiano (Pomarance), een dorp in de gemeente Pomarance in Italië